De Rally van Duitsland 2016, formeel 34. ADAC Rallye Deutschland, was de 34e editie van de Rally van Duitsland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 554e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Trier.

Verslag 
Sébastien Ogier wist na een relatief lange droogteperiode van zes rally's zonder overwinning hier op het asfalt in Duitsland weer te zegevieren. Hij had nog enige tijd een kluif aan teamgenoot Andreas Mikkelsen, maar weekte zich los van hem op de lange Panzerplatte proef op de zaterdag. Mikkelsen viel nog terug tot een vierde plaats, waar het de Hyundai's van Daniel Sordo en Thierry Neuville waren die een intens duel uitvochten om de runner-up positie in het evenement, welke uiteindelijk werd beslist in het voordeel van Sordo met de nauwste marge van 0,1 seconde op zijn teamgenoot.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 14,84 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Dui
Rally van Duitsland
Sportevenement in Trier